Тюде́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 100 км на південний схід від Ліможа, 25 км на південь від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 108 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 250,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Тюдель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез